Ю́рий Беля́ев:
 Беляев, Юрий Александрович (1956—2020) — российский лидер Партии Свободы.
 Беляев, Юрий Антонович (род. 1944) — русский писатель, учёный, общественный деятель.
 Беляев, Юрий Викторович (род. 1947) — советский и российский актёр.
 Беляев, Юрий Владимирович (род. 1992) — белорусский фигурист в спортивных танцах.
 Беляев, Юрий Дмитриевич (1876—1917) — русский драматург, журналист и театральный критик.
 Беляев, Юрий Иванович (1934—2019) — советский футболист.
 Беляев, Юрий Иванович (род. 1947) — отличник образования Украины, заслуженный работник народного образования Украины, ректор Херсонского государственного университета (с 1996 по ?), профессор кафедры русского языка и общего языкознания, почётный гражданин города Херсон.
 Беляев, Юрий Константинович (род. 1932) — советский и российский математик, доктор наук, профессор.